Innocent Eyes est un album de Delta Goodrem sorti en 2003.
 Innocent Eyes est un album de Graham Nash sorti en 1986.